Мар Азул има више значења:

 Мар Азул (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Мар Азул (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику